Live in Eindhoven puede referirse a dos álbumes en vivo, ambos grabados en el Dynamo Open Air:

 Live in Eindhoven (2001), de la banda estadounidense Death.
 Live in Eindhoven (2005), de la banda holandesa Grimm.